En Pologne, Konarzewo est le nom :

 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 du village de Konarzewo, dans le powiat de Poznań ;
 du village de Konarzewo, dans le powiat de Rawicz.

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale :
 du village de Konarzewo, dans le powiat de Goleniów ;
 du village de Konarzewo, dans le powiat de Gryfice ;
 du village de Konarzewo, dans le powiat de Gryfino.